«Freedom» (en español: libertad) puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Freedom (California)
 Freedom (Idaho/Wyoming)
 Freedom (Indiana)
 Freedom (Maine)
 Freedom (Míchigan)
 Freedom (Nueva Hampshire)
 Freedom (Nueva York)
 Freedom (Oklahoma)
 Freedom (Pennsylvania)
 Freedom (Wisconsin)

Música 
Discográfica
 Freedom Records, discográfica de jazz;
Banda
 Freedom, banda de psychedelic rock;
 Freedom Authentic Ska (banda), banda mexicana de ska;
 Freedom (banda), banda de Rock Alternativo;
Álbumes
 Freedom (1987), álbum de Santana;
 Freedom (1989), álbum de Neil Young;
 Freedom (1993), álbum de Yothu Yindi;
 Freedom (1997/2007), álbum de Sheena Easton;
 Freedom (2000), álbum de Michael W. Smith;
 Freedom (2002), álbum de Andy Griggs;
 Freedom (2008), álbum de Akon;
 Freedom (2009), álbum de Mandisa;
Canción
 Freedom (n/d), canción de Alice Cooper;
 Freedom (2000), canción de Erasure;
 Freedom (n/d), canción de Jimi Hendrix;
 Freedom (n/d), canción de The Isley Brothers;
 Freedom (n/d), canción de Solange Knowles;
 Freedom (n/d), canción de Paul McCartney;
 Freedom (1994), canción de Rage Against the Machine;
 Freedom (n/d), canción de The Sons of Champlin;
 Freedom (n/d), canción de Sugababes;
 Freedom (1984), canción de Wham!.
 Freedom! '90 (1990), canción de George Michael.
 Freedom (2012), canción de Nicki Minaj.
 Freedom (2015), canción de Pharrel Williams
 Freedom (2016), canción de Pitbull.

Cine y televisión 
 Freedom (1957), película nigeriana;
 Freedom (Libertad) (1981), película de Joseph Sargent;
 Freedom (1982), película de Scott Hicks;
 Freedom Project, serie de anime.
 Freedom (2000-2001), serie de TV estadounidense;

Literatura 
 Freedom, novela del año 2010 escrita por Jonathan Franzen.

Diarios 
 Freedom, centenario periódico anarquista inglés.